Az 1976–1977-es lengyel labdarúgó-bajnokság a lengyel labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának 43. alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. A pontvadászat 16 csapat részvételével zajlott. 

A bajnokságot a Śląsk Wrocław nyerte az ezüstérmes Widzew Łódź, és a bronzérmes Górnik Zabrze előtt. A GKS Tychy és a ROW Rybnik kiesett.

A bajnokság végeredménye

Külső hivatkozások

 rsssf.com

1977
Lengyel 1
Lengyel 1